Оскорбле́ние — умышленное унижение чести и достоинства личности.

Оскорбление может быть нанесено в виде высказывания (устно, письменно) или в виде действия (плевок, пощёчина, неприличный жест). Во многих странах оскорбление считается преступлением. 

В отличие от клеветы, оскорбление может не нести в себе заведомо ложных сведений. Оскорбление заключается в негативной оценке личности либо внешности человека, его качеств, поведения, причём в форме, противоречащей установленным правилам поведения и требованиям общечеловеческой морали.

Один из эпизодов гомеровской поэмы «Илиада» посвящён гневу Ахилла, вызванному оскорблением, нанесённым ему вождём Агамемноном.  

В России оскорбительными преступлениями являются оскорбления чувств верующих (148 УК РФ), оскорбления судей (297 УК РФ), представителей власти (319 УК РФ) и военнослужащих (336 УК РФ) при исполнении ими служебных обязанностей, остальные же являются административными правонарушениями (ст. 5.61 Коап РФ) с 8 декабря 2012 года (см. пункт 45 статьи 1 Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Примечания

Источники 

 .
 .

Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Социальная психология
Агрессия